Козьмодемьяновка — название населённых пунктов:

Россия 
 Козьмодемьяновка — село в Тамбовском районе Амурской области.
 Козьмодемьяновка — село в Шебекинском районе Белгородской области.
 Козьмодемьяновка — деревня в Солнцевском районе Курской области.
 Козьмодемьяновка — село в Гавриловском районе Тамбовской области.
 Козьмодемьяновка — село в Беломестнокриушинском сельсовете Тамбовского района Тамбовской области.
 Козьмодемьяновка — село в Лысогорском сельсовете Тамбовского района Тамбовской области.